Traduzione – in linguistica, l'atto del tradurre (attività che comprende l'interpretazione del significato di un testo e la successiva produzione di un nuovo testo, equivalente a quello di origine, in un'altra lingua), nonché il testo finale prodotto da questa attività
Traduzione – in gergo giuridico, attività di trasferimento di un detenuto da un luogo ad un altro, ed è una delle attività cui è deputata la Polizia Penitenziaria
Traduzione – in biochimica, processo nel quale l'informazione contenuta nel mRNA viene trasformata in proteine
Traduzione – in informatica, l'operazione che riscrive un programma in un diverso linguaggio di programmazione

Altri progetti